Novecento désigne :
 Novecento, un mouvement artistique italien des années 1920 
 Le titre original d'un film, 1900 (film), de Bernardo Bertolucci
 Une pièce de théâtre, Novecento : Pianiste, d'Alessandro Baricco